Die diebische Elster steht für:
 Die diebische Elster (1958), sowjetische Filmbiografie von Naum Trachtenberg
 Die diebische Elster (1987), US-amerikanische Filmkomödie von Hugh Wilson
 La gazza ladra, Oper des italienischen Komponisten Gioacchino Rossini (1817)
 La gazza ladra (Kurzfilm), italienischer animierter Kurzfilm (1965)
 The Thieving Magpie (La Gazza Ladra), Live-Album der britischen Band Marillion (1988)

Siehe auch
 Diebische Elstern, US-amerikanische Fernsehserie